Héctor Ramos puede hacer referencia a:

Héctor Ramos, futbolista uruguayo nacionalizado español.
Héctor Ramos, futbolista puertorriqueño.